Вільям Фулк () — повне англомовне ім'я.

Відомі носії

 Вільям Паркер Фулк (1816—1865) — американський палеонтолог
 Вільям Фулк (1874—1916) — футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок